Thiem peut faire référence à :

 Lê Văn Thiêm (1918–1991), mathématicien vietnamien.
 Dominic Thiem (né en 1993), joueur de tennis autrichien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme